Dans la mythologie grecque, Eurytos (en grec ancien ) est un Géant, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre). Lors de la Gigantomachie, Dionysos le tua avec son thyrse.

Sources 

  (I, 6, 2).
  (Préface, IV).

Géant grec
Progéniture de Gaïa